Пьер Морель:
 Морель, Пьер (род. 1944) — французский дипломат.
 Морель, Пьер (род. 1964) — французский кинематографист.